2 miejscowości w Polsce: 
 Skarszyn – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Trzebnica 
 Skarszyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Naruszewo